Токтамыс — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Токтамыс (до 1999 г. — Бестамак) — село в Абайском районе Абайской области.
 Токтамыс (до 2007 г. — Ерголка) — аул в Буландынском районе Акмолинской области.